Caudebec ist der Name zweier Gemeinden und Kantone im französischen Département Seine-Maritime

Caudebec-en-Caux
Caudebec-lès-Elbeuf
Kanton Caudebec-en-Caux
Kanton Caudebec-lès-Elbeuf